Ниже представлен список крупнейших городов Западной Сахары. Крупнейшим городом региона является Эль-Аюн. Все крупные города территории в настоящее время контролируются Марокко. На контролируемой ПОЛИСАРИО территории крупных городов нет.

Крупные города Западной Сахары

Поселения, контролируемые САДР 
 Бир-Лелу (бывшая фактическая временная столица САДР)
 Гергерат
 Тифарити (действующая фактическая временная столица САДР)

Примечания 

Списки:Африка